Peter Kelly (1962. február 10. –) Trinidad és Tobagó-i nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
A nemzeti labdarúgó-szövetségének megfelelő bírói bizottságok minősítése alapján jutott magasabb osztályokba. A küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot végzett. Az I. Liga játékvezetőjeként 2007-ben vonult vissza.

Nemzetközi játékvezetés 
A Trinidad és Tobagó-i labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1995-től tartotta nyilván asszisztensi keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a angolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen segítette az oldalvonal mellett a működő játékvezetőt. A nemzetközi asszisztensi tevékenységtől 2007-ben a FIFA JB 45 éves korhatárát elérve vonult vissza.

Női labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőkhöz vezető úton Svédországba a 2., az 1995-ös női labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB előbb partbíróként, majd játékvezetőként foglalkoztatta. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 5.

1995-ös női labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Copa América
Bolívia rendezte a 38., az 1997-es Copa América labdarúgó tornát, ahol a CONMEBOL JB asszisztensként alkalmazta.

1997-es Copa América

Copa América mérkőzés

Olimpiai játékok

1992. évi nyári olimpiai játékok
Az 1992. évi és az 1996. évi nyári olimpiai játékok labdarúgó tornáin a FIFA JB partbírói szolgálatra alkalmazta.

Labdarúgás az 1992. évi nyári olimpiai játékokon

Férfi labdarúgótorna az 1996. évi nyári olimpiai játékokon

Női labdarúgótorna az 1996. évi nyári olimpiai játékokon

Konföderációs kupa 
Mexikó adott otthont a 4., az 1999-es konföderációs kupa tornának, ahol a FIFA JB asszisztensként vette igénybe szolgálatát.

1999-es konföderációs kupa

Források 

Trinidad és Tobagó-i labdarúgó-játékvezetők
1962-ben született személyek
Élő személyek